19 může být:

 19 (číslo) – přirozené číslo
 19 – rok
 19 př. n. l. – rok
 19 (album) – album anglické zpěvačky Adele